Wareham bezeichnet:
 Wareham, historische Marktstadt in der englischen Grafschaft Dorset
 Wareham (Massachusetts), Town in den Vereinigten Staaten
 Wareham (Ontario) in Kanada
 Wareham, Gemeindeteil von Centreville-Wareham-Trinity in  Neufundland (Kanada)

Wareham ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Wareham (* 1965), britischer Mittelalterhistoriker
 Dean Wareham (* 1963), neuseeländischer Indierock-Musiker und Autor
 Georgia Wareham (* 1999), australische Cricketspielerin